XXI Літня Універсіада проходила з 22 серпня по 1 вересня 2001 року в Пекіні (Китай).

Країни-учасниці 
У ній брали участь 6757 спортсменів з 165 країн.

Види спорту 
  Баскетбол (2)
 Водні види спорту:
  Водне поло (1)
  Плавання (40)
  Стрибки в воду (12)
  Волейбол (2)
 Гімнастика:
  Спортивна гімнастика (14)
  Художня гімнастика (8)
  Дзюдо (18)
  Легка атлетика (45)
  Настільний теніс (7)
  Теніс (5)

Медальний залік

Посилання 
 Official 2001 Summer Universiade website 
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 2001
Літні універсіади
Спорт у Пекіні
Серпень 2001
Вересень 2001